Ахль:

 Ахль аль-Байт — принятое в исламской традиции обозначение семейства пророка Мухаммада
 Ахль аль-Хадис — представители одного из основных течений в раннем исламе
 Ахль ас-суффа — бедные сподвижники пророка Мухаммада, которые не имели в Медине пристанища и жившие под навесом мединской мечети.